

Persone
 Fabiana Luperini (1974) – ex ciclista su strada italiana
 Gregorio Luperini (born 1994) – calciatore italiano
 Romano Luperini (1940) – critico letterario, scrittore e politico italiano

Altro
 Luperini – tribù di coleotteri fogliari scheletrati della famiglia Chrysomelidae